A categoria equipes masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 31 de agosto.

Medalhas

Resultados

Repescagem

Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2014